Ariño steht für:
 Ariño (Teruel), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Teruel

Personen:
 Aitor Ariño (* 1992), spanischer Handballspieler des FC Barcelona